

Codici 
 BKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale, Baker (Oregon), Stati Uniti

Geografia 
 BKE – sigla della Bukit Timah Expressway, autostrada di Singapore